Jimmy Cooper est un nom pouvant désigner:

Personnalité 
 Jimmy Cooper (1907-1977), musicien de hammered dulcimer écossais

Personnages fictifs 
 Jimmy Cooper, personnage de la série télévisée Newport Beach
 Jimmy Cooper, protagoniste du film Quadrophenia

Voir aussi 

Cooper, Jimmy